

Cinema 
 Black Moon – film del 1934 diretto da Roy William Neill
 Luna nera (Black Moon) – film del 1975 diretto da Louis Malle
 Black Moon – film del 2011

Musica 
 Black Moon – album degli Emerson, Lake & Palmer del 1992
 Black Moon – gruppo musicale hip hop statunitense

Letteratura 
Black Moon, serie di romanzi di Keri Arthur

Anime e manga 
 Black Moon – gruppo di personaggi di Sailor Moon